Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Campbeltown, évoquant la ville de Campbeltown en Écosse :
 le premier Campbeltown est un destroyer construit pour la United States Navy sous le nom de USS Buchanan. Il est donné en 1940 à la Royal Navy et devient le . Il est détruit en 1942 quand il sert de navire bélier lors de l'opération Chariot contre Saint-Nazaire ;
 le HMS Campbeltown est une frégate de Type 22 construit pour la Royal Navy, lancé en 1987 il est sorti de la flotte en 2011.

Campbeltown